

Рушовиці — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Рушовиці — село в гміні Ґлоґув Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства